Landtagswahlkreis 8 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Kirchheim (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Böblingen (1956 bis 1972)

in Berlin:
 Wahlkreis Pankow 8
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 8

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oberhavel II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Uckermark I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Schwedt (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Eppendorf – Winterhude (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Schwalm-Eder II (seit 1983)
 Wahlkreis 8 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 8 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis VIII (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Schwerin I (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Schwerin II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Helmstedt (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Gifhorn-Nord (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Barsinghausen-Laatzen (1974 und 1978)
 Landtagswahlkreis Barsinghausen (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Euskirchen I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Heinsberg II (2000)
 Landtagswahlkreis Düren II (1975 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Düren I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Schleiden – Monschau (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Koblenz/Lahnstein (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Zwickauer Land 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig IV (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Wolmirstedt (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Wernigerode I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Eckernförde (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd (2012)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Schleswig (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Südangeln-Schwansen (1954 bis 1967)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Nord (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I (seit 1994)
 Wahlkreis Sondershausen (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Korneuburg, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Reutte, Tirol